Tervaskanto est le quatrième album studio du groupe de Folk metal finlandais Korpiklaani. L'album est sorti le  sous le label Napalm Records.

Il existe une édition avec un DVD en bonus contenant le concert du groupe donné au Wacken Open Air en 2006.

Formation 
 Jonne Järvelä : chant, guitare
 Jaakko "Hittavainen" Lemmetty : violon, jouhikko, flûtes
 Matti "Matson" Johansson : batterie
 Jarkko Aaltonen : basse
 Kalle "Cane" Savijärvi : guitare
 Juho "JuhoKusti" Kauppinen : accordéon

Liste des morceaux 
 Let's Drink : 2 min 43 s
 Tervaskanto : 3 min 54 s
 Viima : 3 min 33 s
 Veriset Äpärät : 4 min 27 s
 Running with Wolves : 3 min 53 s
 Liekkiön Isku : 2 min 56 s
 Palovana : 5 min 04 s
 Karhunkaatolaulu : 2 min 52 s
 Misty Fields : 3 min 25 s
 Vesilahden Veräjillä : 6 min 58 s
 Nordic Feast : 2 min 46 s

Liste des morceaux du DVD 
 Journey Man
 Happy Little Boozer
 Korpiklaani
 Pellonpekko
 Tuli Kokko
 Wooden Pints
 Spring Dance
 Hunting Song
 Beer Beer
 Midsummer Night
 Il Lea Voibmi

Album de Korpiklaani
Album publié par Napalm Records